Il singolare dell'American Express - TED Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Adrian Mannarino era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Denis Istomin ha battuto in finale Philipp Kohlschreiber 7–6(8–6), 6–4.

Teste di serie

 Philipp Kohlschreiber (finale)
 Michail Kukuškin (quarti di finale)
 Matthias Bachinger (primo turno)
 Tobias Kamke (primo turno)

  Denis Istomin (campione)
  Marsel İlhan (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

American Express - TED Open 2011